Caleras hace referencia a varios artículos:

Pozo
 Horno de cal, origen del término.

Lugares y divisiones administrativas
 Calera (México), municipio del estado de Zacatecas, México.
 Calera de las Huérfanas, lugar de relevancia histórica en el Departamento de Colonia, Uruguay.
 Calera de Barquín, sitio histórico de la Provincia de Entre Ríos en Argentina.

En Chile
 Calera de Tango, comuna rural de Chile, ubicada en la Provincia de Maipo, en la Región Metropolitana de Santiago.

En España
 Calera y Chozas, municipio español de la provincia de Toledo, Castilla-La Mancha.
 Calera de León, municipio español de la provincia de Badajoz, Extremadura.
 Río Calera, curso fluvial de Cantabria y País Vasco (España).

En Estados Unidos
 Calera (Oklahoma), pueblo en el condado de Bryan, estado estadounidense de Oklahoma.
 Calera (Alabama), ciudad en los condados de Shelby y Chilton, estado estadounidense de Alabama.

Véase también
 La Calera